est un nom propre japonais.

Personnalités 

 , un catcheur japonais.
 , créateur du mouvement de danse japonaise butō.
 , réalisateur japonais de films Roman Porno.
 , nageuse synchronisée japonaise.
 , auteur de manga, pionnier du gekiga.

Autres 
 Tatsumi, film de 2011 d'Eric Khoo consacré à Yoshihiro Tatsumi.
 Tatsumi, station du métro de Tokyo.
 , fabricant japonais.

Voir aussi 
 Xùn (), un des huit trigrammes du Yi Jing.